Список команд — обладателей Кубка Стэнли. Кубок ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. За всю историю Кубок Стэнли не вручался всего два раза: в 1919 году из-за пандемии гриппа, а в 2005 из-за локаута. С 1939 года обладатель кубка определяется в серии из семи матчей до четырёх побед. С 1965 года cамый ценный игрок плей-офф получает приз Конна Смайта.

Кубок Вызова (1893–1914) 

  В 1904 году Оттава ХК не относились к какой-либо лиге.
  Монреаль Уондерерз были дисквалифицированы. После того как основное время первого матча серии закончилось вничью 5-5, Уондерерз отказались играть овертайм из-за судейства. Затем они отказались от следующего матча в Оттаве.

Чемпионы NHA/NHL против чемпионов PCHA/WCHL/WHL (1915–1926)

Обладатели Кубка Стэнли (с 1927)

Самые успешные команды НХЛ

Действующие команды 

Самой успешной командой в истории является Монреаль Канадиенс, на счету которых 24 Кубка Стэнли и 35 участий в финале. Самой успешной американской командой является Детройт Ред Уингз, выигравший 11 Кубков Стэнли в 24 финалах.

  В том числе 2 Кубка Стэнли, выигранных Торонто Аренас и Торонто Сент-Патрикс

Следующие 5 команд никогда не играли в финале: Коламбус Блю Джекетс (21 сезон), Миннесота Уайлд (21 сезон), Атланта Трэшерз/Виннипег Джетс (22 сезона), Виннипег Джетс/Финикс Койотис/Аризона Койотис (42 сезона), Сиэтл Кракен (1 сезон).

Исчезнувшие команды 

Здесь представлены команды, выигрывавшие Кубок Стэнли, или принимавшие участие в финале, но по тем или иным причинам прекратившие своё существование

  Современная команда Оттава Сенаторз носит только название старого клуба, но не имеет к нему отношения.
  Серия была прекращена досрочно из-за эпидемии гриппа, поэтому Кубок Стэнли не был вручен.

См. также 

 Кубок Стэнли
 Российские обладатели Кубка Стэнли
 Список хоккеистов — обладателей Кубка Стэнли
 Список европейцев — обладателей Кубка Стэнли

Списки НХЛ
Кубок Стэнли